Il singolare del torneo di tennis WTA Bayonne 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Nathalie Tauziat che ha battuto in finale Anke Huber 6–3, 7–6.

Teste di serie

 Zina Garrison (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (campionessa)
 Laura Gildemeister (primo turno)
 Sabine Appelmans (secondo turno)

 Rachel McQuillan (secondo turno)
 Assente
 Linda Ferrando (secondo turno)
 Anke Huber (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Bayonne 1990